Сезон 1979 стал для ЦСКА 41-м в чемпионате СССР по футболу. После прошлогоднего 6-го место команда надеялась занять более высокие места, но сезон для ЦСКА закончился лишь на 8-м месте. Чемпионом в 10-й раз стал московский Спартак, который за 3 года до этого вылетал в низший дивизион.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Зима

Лето

Соревнования

Чемпионат СССР

Результаты турнира

Турнирная таблица 

Лимит ничьих - 8

Кубок СССР

Групповой этап

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

1979